

Lokalizacje

Niemcy 
 Eging – dzielnica Viechtal.
 Eging am See – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pasawa.